Подзе́мная ло́дка:
 Подземная лодка
 Подземная лодка — повесть Кира Булычёва.